Белоколос — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Белоколос, Дмитрий Захарович (1912—1993) — советский партийный и государственный деятель, дипломат.
 Белоколос, Евгений Дмитриевич (род. 1939) — советский физик, специалист в области математической и теоретической физики.